Le mot trousse peut désigner de façon générale un objet servant à ranger des objets :
 trousse à crayons
 trousse de secours
 trousse de toilette
 trousse à outils
 trousse de cuvelage
 trousse de couture
 trousse de danseur est une coquille de protection portée sous le collant de danse, qui permet un fort maintien des parties génitales.

En construction et bâtiment, une trousse était une corde de moyenne grosseur dont on se servait pour élever des fardeaux.

Le pluriel trousses sert essentiellement dans l'expression Avoir quelque chose aux trousses, c’est-à-dire être poursuivi par quelque chose, en particulier dans la traduction française du titre du célèbre film d'Alfred Hitchcock, North by Northwest, à savoir La Mort aux trousses.

Notes et références